Uige Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Uíge, i den nordvästra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Luanda. Uige Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Uige Airport är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad.  Närmaste större samhälle är Uíge,  kilometer öster om Uige Airport.

I omgivningarna runt Uige Airport växer huvudsakligen savannskog. Runt Uige Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Uíge